Namenstage D
Namenstage